Albert Genta (1901-1989), artiste peintre français
 Jordán Bruno Genta (1909-1974), écrivain national-catholique et antisémite argentin
 Mario Genta (1912-1993), footballeur italien

Voir aussi 
 (8824) Genta